Джанет Монтгомери (; 29 октября 1985, Борнмут) — английская актриса, известная по своей роли во втором сезоне сериала «Живая мишень» и главным ролям в сериалах «Сделано в Джерси» и «Салем».

Жизнь и карьера 
Родилась 29 октября 1985 года в городе Борнмут, графства Дорсет, Великобритания. Изучала танцы в колледже исполнительского искусства Стеллы Манн в Бедфорде (Бедфордшир).

Впервые на телевидении появилась в 12 лет в телешоу «Short Change». После нескольких лет жизни в Лондоне, переехала в Лос-Анджелес. Дебютировала в кино в 2008 году, первую заметную роль сыграла в фильме ужасов «Поворот не туда 3» (2009). В 2011 году снялась в 2 эпизодах сериала «Мерлин».

В 2012 году она сыграла главную роль в сериале «Сделано в Джерси», который был закрыт после двух эпизодов. В феврале 2013 года Монтгомери получила главную роль в неудачном пилоте ABC «Готика». Осенью 2013 года, Монтгомери получила ещё одну главную роль в предстоящем оригинальном сериале малого кабельного канала WGN America «Салем». За эту роль в 2015 и 2016 годах она была номинирована на премию «Fangoria Chainsaw Awards» в категории «Лучшая актриса телевидения».

С ноября 2017 года встречается с Джо Фоксом, от которого у неё есть дочь — Сандей Джуно Фокс (род. 1 марта 2019).

Фильмография

Примечания

Ссылки